Сезон 1931/32 — восемнадцатый сезон для амстердамского «Аякса» в первом футбольном классе Нидерландов и тридцать второй с момента основания клуба. Главным тренером команды в течение сезона был англичанин Джек Рейнолдс. Домашние матчи в первой западной группе  команда проводила на стадионе «Хет Хаутен», а домашние встречи турнира чемпионов принимала на Олимпийском стадионе.

Сезон для команды начался 9 августа 1931 года с товарищеского матча против клуба . В первой западной группе чемпионата клуб стартовал 20 сентября с гостевого матча с . В 16-м туре амстердамцы дома разгромили «» со счётом 8:1 и за два тура до окончания гарантировали себе первое место в первой западной группе и участие в финальной части чемпионата. В розыгрыше кубка страны клуб завершил своё выступление на стадии третьего раунда.

В турнире чемпионов соперниками «Аякса» стали победители четырёх других региональных групп — ПСВ, «», «Вендам» и «Фейеноорд». Первую игру амстердамцы провели 13 марта 1932 года, одержав дома победу на «Вендамом». В остальных семи матчах они выиграли пять встреч, один раз сыграли вничью и потерпели одно домашнее поражение. Титул чемпиона Нидерландов команда завоевала в последнем восьмом матче, когда дома был обыгран «Энсхеде», благодаря этой победе «Аякс» набрал в сумме 13 очков и опередил на один бал «Фейеноорд». Лучшим бомбардиром клуба стал Пит ван Ренен, забивший 41 гол.

Клуб

Состав команды

Руководство

Чемпионат Нидерландов

Первый класс Запад I

Турнирная таблица 
 Итоговое положение «Аякса» в Первом классе Запад I ().

Матчи 
Легенда

Турнир чемпионов

Турнирная таблица 
 Итоговое положение «Аякса» в турнире чемпионов ().

Матчи 
Легенда

Кубок Нидерландов 
Легенда

Прочие матчи 
Легенда

Статистика игроков

Матчи и голы

Бомбардиры

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сезон на сайте afc-ajax.info
 Чемпионат Нидерландов на сайте eu-football.ru

1931/1932
Аякс